Нев Кембъл () е канадска актриса.

Биография 
Родена е на 3 октомври 1973 г. в Гуелф, Канада.

Появява се през 1991 година в реклама на Кока-кола. Първата главна роля на Кембъл е в канадския младежки сериал Catwalk, в който участва от 1992 до 1994 г. Има и кратки появи в сериали, като Кунг-Фу: Легендата Продължава.

Славата ѝ идва през 90-те години, когато участва в сериала Маса за петима, изпълнявайки ролята на тийнейджърката Джулия Салинджър от 1994 г. до края на последния сезон през 2000 г.

През 1996 г. изпълнява ролята на Сидни Прескот във филма на ужасите Писък, и по-късно в останалите три продължения, последната част от които е Писък 4 през 2011 г. Тя също е известна с ролите си във филмите Вещи в занаята (1996), Лудории (1998), и още няколко филма, отхвърлени от критиците, но с премиера по кината, като Паника (2000) и Трупата (2003).

Филмография

Източници

Външни препратки 

 
 

Канадски актьори и актриси
Носители на награда „Сатурн“
Хора от Онтарио